Dogari se poate referi la:
 Dogar, profesie, meserie
 Toponime
 Dogari, Argeș
 Dogari, Buzău

Vezi și 
 Dogaru, Dogariu
 Dogărescu
 Dogărești

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din greacă